Лабастида (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Риоха-Алавеса. Занимает площадь 38,17 км². Население — 1471 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 40 км.

История 
Город основан в 1196 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Алавы